Sui generis puede referirse a los siguientes significados:

 Sui géneris: Locución adverbial procedente del latín que significa ‘de su propio género o especie’
 Sui Géneris: Grupo de rock argentino activo desde 1969 a 1974, integrado por Charly García, Nito Mestre y otros.
 Sui generis (álbum): Décimo álbum de estudio de la cantante mexicana de pop latino Yuri, lanzado en 1989.